Исторические сетевые исследования посвящены исследованию сетевых взаимодействий исторических личностей с использованием современных аналитических методов. Реализуются в рамках специальной исторической дисциплины — Просопографии.

Данные исследования, как поддисциплина исторических изысканий, были начаты в рамках англо-американской науки, позднее исследования начались в немецкоговорящей науке.

Описание 
Анализ социальных сетей касается различных социальных аспектов, таких как личные контакты, социально стандартизированная практика и международное взаимодействие.

Для описания этих отношений ученые, занимающиеся гуманитарными и социальными науками, используют термин «сеть», обычно как обозначение торговли, родства или дружбы. В дополнение к традиционному описательному исследованию социальной среды исторических акторов, в настоящее время для систематического изучения социальных сетей отдельных лиц и организаций используются аналитические методы (см. сетевые исследования). Этот сетевой подход ориентирован на отношения, а не на участников.

Таким образом, эта область также отделена от прозопографии, которая собирает информацию о членах определённой социальной группы, такую как коллективные биографии, жизненные истории отдельных личностей и групп. Одной из методологических проблем является определение анализируемых взаимоотношений. В академических сетях, например, потоки признания через ссылки или личные связи могут составлять различные сети, которые Хайнер Фангероу, например, называют «формальными» и «неформальными» мыслительными коллективами на основе Людвика Флек. Соответствующие подходы в социально-экономической истории углубляют понимание процессов обмена через теоретические концепции, такие как доверие и социальный капитал, и исследование отношений между землевладельцами и клиентами через неформальные отношения зависимости.

Методологические основы представлены в аналитических программах для теории графов и географических информационных систем, которые находят все более широкое применение в исторических исследованиях. Широкое использование социальных сетей расширило возможности использования специфических методов анализа.

С 2013 года в Гамбургском университете каждые полгода организуется серия семинаров Рабочей группы по теме «Исследование исторических сетей».

Исследовательский кластер «Социальные зависимости и социальные сети» университетов г. Майнца и г. Трир рассматривает сетевые исследования с исторической точки зрения и реализует несколько проектов по исследованию исторических сетей. Основной акцент делается на историческом рассмотрении экономических и религиозных сетей (которые включают подрегионы: «кредитные отношения и формирование сетей в контексте денежных зависимостей», «религиозные различия и межконфессиональное сотрудничество» и «формирование сетей в контексте современных структурных сдвигов в Европе»).

Одним из аспектов исследования исторических сетей является исследование исторической элиты, которое, по аналогии с элитной социологией, исследует историческую элиту с точки зрения исторической науки и при этом — особенно при понимании концепции элиты как властной элиты — выявляет неформальные структуры поддержания и осуществления власти. В настоящее время на основе научной теории оцениваются соответствующие подходы.

Варианты исследования

Долговые сети 
Практический пример исследования исторических сетей посвящен долговым отношениям. Например, под редакцией немецкого историка Габриэле Б. Клеменс в рамках исследовательского кластера «Социальные зависимости и социальные сети». Исторические исследования и современный анализ возможностей и рисков социальной формы отношений", в которой публикуются исследования кредитных сетей в Европе в эпоху высокого средневековья до конца 19 века.

Студенческие сети 
История студентов, которой долгое время занимались историки студенческого братства, в последнее стала интересной для академического дискура и начала завоевывать все большую известность как область исследования. Подробные исследования можно найти, в частности, в работе Бернхарда Лёффлера «Федеральное министерство экономики» Людвига Эрхарда.

По словам Андреаса Хака, членство в студенческих братствах часто отражает самые тесные отношения между университетскими профессорами машиностроения. Для американской области Николас Л. Сыретт дает обзор американских белых братств, роль которых в личной интеграции и социализации новичков в массовых университетах он рассматривает как положительный аспект, в дополнение к некоторым пунктам критики дикого поведения, так и ранее предъявляемых к ним высоких требований в отношении интеллекта.

Иные направления

Проекты и результаты 
Результаты работы по историческим сетевым исследованиям обширны и включают как узкие исследования, так и проекты по наработке информационной базы, а так же руководства, учебные материалы по различным аспектам просопрографии. Среди масштабных и признанных проектов стоит отметить:

См. также 
 Prosopography of the Later Roman Empire
 Prosopographia Imperii Romani

Примечания

Ссылки 
 
 

Просопография
Теория сетей
Студенческая корпорация